Валадес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валадес, Исмаэль (род. 1985) — мексиканский футболист, нападающий.
 Валадес, Хорхе (род. 1996) — мексиканский футболист, играющий на позиции защитника.